Il cognome Ebbinghaus può riferirsi a più persone:

Hermann Ebbinghaus – Psicologo tedesco.
Julius Ebbinghaus – figlio del precedente, filosofo tedesco
Katja Ebbinghaus – Tennista tedesca.